Schollenstern bzw. Schol(t)z von Schollenstern, Scholtzius a Schollenstern oder Scultetus a Schollenstern, ist der Name 

 des Görlitzer Adelsgeschlechts Scholz von Schollenstern

und seiner Mitglieder:
 Emanuel Scholz von Schollenstern (bis 1625 Emanuel Scholz; * 1580), Ratsherr in Görlitz
 Nathanael Scholz von Schollenstern (bis 1625 Nathanael Scholz; 1589–1634), Ratsherr in Görlitz 

Siehe auch:
 Scultetus
 Scholtz
 Scholz